Троянци може да се отнася за:

 жителите на древна Троя;
 Троянци, опера от Хектор Берлиоз.